Michael Jackson, Mike Jackson o  Mick Jackson también puede referirse a:

Por antonomasia:
 Michael Jackson (1958-2009), cantante estadounidense de pop, músico, compositor, bailarín y actor.

Música 
 Mick Jackson (cantante) (Michael George Jackson) (1947-), cantante y compositor británico conocido por su tema Blame It on the Boogie.
 Mike and Michelle Jackson, (nacidos en 1946), niños australianos cantantes, compositores, músicos, anfitriones de programas de radio.
 Michael Gregory (guitarrista de jazz) o Michael Gregory Jackson (1953-), músico estadounidense de jazz y compositor.
 Michael Jackson, canción de Negativland de su álbum Escape from Noise, cantada después por Fatboy Slim.
 Michael Jackson, Rey del pop
 Michael Jackson, Chico famoso de Gary Indiana
 Oh No (músico) (1979-), músico estadounidense de hip hop, 
 Michael Lee Jackson, guitarrista.
 Michael Jackson (cantante británico) (1964)-, cantante británico de la banda de heavy metal Satan/Pariah.

Cine, televisión, radio, y otros medios de comunicación 

 Michael Jackson (actor) (1970-), actor canadiense.
 Michael Jackson (periodista), periodista y expolítico de Niue.
 Michael Jackson (poeta) (1940-), poeta neozelandés.
 Michael Jackson (locutor de radio) (1934-), locutor británico de radio.
 Michael Jackson (director de televisión) (1958-), director británico de televisión.
 Michael Jackson (guionista), (1942-2007), escritor y periodista británico.
 Michael J. Jackson (actor) (1948-), actor británico.
 Michael Jackson (director) (1943-), director británico de cine.
 Michael Jackson (escritor) (1960-), escritor británico.

Política, funcionario y militarismo 

 Michael A. Jackson (sheriff) (1964-), sheriff estadounidense.
 Michael Jackson (revolucionario estadounidense) (1734-1801), soldado estadounidense.
 Michael P. Jackson, subsecretario general de seguridad nacional de Estados Unidos.
 Mike Jackson (General Sir Michael Jackson) (1944-), exjefe del ejérctio británico.
 Mike Jackson (político) (J. Michael Jackson) (1953-), miembro republicano del Senado de Texas.

Religión 

 Michael Jackson (obispo), (1956-), arzobispo de Dublín desde 2011.
 Michael Jackson (sacerdote), (1925-1995), sacerdote británico de la Iglesia de Inglaterra.

Científicos 

 Michael Jackson (antropólogo), (1940-), antropólogo neozelandés.
 Michael A. Jackson (1936-), desarrollador de los métodos de software.
 Mike Jackson (teórico de sistemas) (Michael Christopher Jackson) (1951-), teórico británico y consultor organizacional.

Deportistas 
 Michael Jackson (baloncestista) (1964-), baloncestista estadounidense.
 Michael Jackson (futbolista) (1973-), futbolista británico.
 Michael Jackson (linebacker) (1957-), linebacker estadounidense.
 Michael Jackson (rugby league) (1969-), futbolista británico de rugby league.
 Michael Jackson (wide receiver) (1969-), receptor estadounidense.
 Michael Jackson (futbolista nacido en 1980), futbolista británico.
 Mike Jackson (futbolista), futbolista británico.
 Mikr Jackson (lanzador derecho) (Michael Warren Jackson) (1946-), lanzador estadounidense.
 Mike Jackson (lanzador izquierdo) (Michael Ray Jackson) (1964-), lanzador estadounidense.
 Michael Jackson Quiñónez (1984-), futbolista ecuatoriano.

Otros usos 
 Mike Jackson (auto) (Michael J. Jackson), presidente y consejero de AutoNation.
 Michael "Mike" Jackson, personaje de los libros Psmith de P. G. Wodehouse.
 Salman Raduyev (1967-2002), caudillo checheno apodado Michael Jackson.
 Michael (Glee), episodio de la serie de televisión Glee en tributo a Michael Jackson.